Кубок Европы по баскетболу 2009/2010 — 8-й розыгрыш турнира после объединения Кубка Сапорты и Кубка Корача. Впервые победитель турнира выявлялся через «Финал Четырёх», который прошёл в городе Витория-Гастейс (Испания). Победителем стал клуб «Валенсия».

Участники

Квалификация

Регулярный сезон

Второй этап

Четвертьфинал 
Первые игры состоялись 24 марта, ответные 31 марта.

Финал четырёх 

MVP Финала четырёх  Мэтт Нильсен  Валенсия.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Европы
 Европейский баскетбол

2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе
Кубок Европы по баскетболу